Durmaz ist ein türkischer Familienname, der mit dem türkischen Verb durmak in Verbindung steht, das u. a. die Bedeutung „(stehen) bleiben, andauern, fortbestehen“ hat.

Namensträger 
 Abdülkerim Durmaz (* 1960), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Barış Durmaz (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Betül Durmaz (* 1968), türkisch-deutsche Lehrerin und Buchautorin
 David Durmaz (* 1981), schwedisch-türkischer Fußballspieler
 Ercan Durmaz (* 1965), deutscher Schauspieler
 Jimmy Durmaz (* 1989), schwedisch-türkischer Fußballspieler

Weblinks 
 durmaz auf tr.wiktionary.org (türk.)
 durmak auf en.wiktionary.org (engl.)

Einzelnachweise 

Familienname
Türkischer Personenname